Diese Liste gibt einen Überblick über alle Berufsrichter, die am Bundesgerichtshof, der am 1. Oktober 1950 errichtet wurde, tätig waren. Bisher haben 601 Berufsrichter am Bundesgerichtshof Recht gesprochen.

Richter 

Bis zum 30. September 1972 lautete die gesetzliche Bezeichnung für die Richter „Bundesrichter“ und für die Vorsitzenden „Senatspräsidenten am Bundesgerichtshof“. Aufgrund einer Änderung von  DRiG führen die Richter seit dem 1. Oktober 1972 die Amtsbezeichnung „Richter am Bundesgerichtshof“ und die Vorsitzenden die Amtsbezeichnung „Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof“.

Anmerkungen

Literatur 
 Karlmann Geiß, Kay Nehm, Hans Erich Brandner, Horst Hagen (Hrsg.): 50 Jahre Bundesgerichtshof. Festschrift aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens von Bundesgerichtshof, Bundesanwaltschaft und Rechtsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof. Heymann, Köln u. a. 2000, ISBN 3-452-24597-7, S. 787–832.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2002. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 26. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 2002, ISBN 3-7685-0504-9, S. 7 f.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2004. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 27. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 2004, ISBN 3-7685-0523-5, S. 7 f.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2006/2007. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 28. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 2006, ISBN 3-7685-0906-0, S. 7 f.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2008/2009. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 29. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-7685-0907-7, S. 7 f.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2010/2011. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 30. Jahrgang. C.F. Müller Verlag, Heidelberg u. a. 2010, ISBN 978-3-8114-3916-0, S. 7 f.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2012/2013. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 31. Jahrgang. C.F. Müller Verlag, Heidelberg u. a. 2012, ISBN 978-3-8114-3631-2, S. 9 f.

Weblinks 
 Pressemitteilungen des Bundesgerichtshofs seit 2000

 
Bundesgerichtshof